Дя́тлово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Дятлово — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Дятлово — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Дятлово — город в Гродненской области, административный центр Дятловского района.
 Дятлово — железнодорожный остановочный пункт Минского отделения Белорусской железной дороги в Витебской области.

Россия

Калининградская область 
 Дятлово — посёлок в Краснознаменском муниципальном округе.

Костромская область 
 Дятлово — деревня в Солигаличском районе.

Ленинградская область 
 Дятлово — посёлок в Выборгском районе.

Московская область 
 Дятлово — деревня в городском округе Клин.
 Дятлово — деревня в Наро-Фоминском городском округе.
 Дятлово — деревня в городском округе Шаховская.

Псковская область 
 Дятлово — деревня в Красногородском районе.
 Дятлово — деревня в Новоржевском районе.
 Дятлово — деревня в Печорском районе.
 Дятлово — деревня в Порховском районе.

Рязанская область 
 Дятлово — село в Рязанском районе.

Смоленская область 
 Дятлово — деревня в Велижском районе.

Татарстан 
 Дятлово — деревня в Лаишевском районе.

Тверская область 
 Дятлово — деревня в Вышневолоцком городском округе.
 Дятлово — деревня в Кувшиновском районе.
 Дятлово — посёлок в Нелидовском городском округе.

Тульская область 
 Дятлово — деревня в Заокском районе.

Ярославская область 
 Дятлово — деревня в Рыбинском районе.

См. также 
 Дятлово-1
 Дятлово-2
 Дятлово-3
 Дятлино